Hammill ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Hammill (* 1988), englischer Fußballspieler
 John Hammill (1875–1936), US-amerikanischer Politiker
 Peter Hammill (* 1948), britischer Komponist, Songwriter und Musiker

Siehe auch:

 Hamill